20-й армейский корпус (), сформирован 17 октября 1940 года.

Боевой путь корпуса 
С 22 июня 1941 года участвовал в германо-советской войне в составе 9-й армии группы армий «Центр». В июне 1941 года успешно отразил советский контрудар в районе Гродно, в 20-х числах июля принял участие в Смоленском сражении. 27 июля штаб корпуса принял командование над дивизиями в районе Ельнинского выступа. Позже участвовал в окружении советских войск в районе Вязьмы и Московской битве.

В 1942 году — бои в районе Гжатска.

В 1943 — бои в районе Спас-Деменска, отступление в Белоруссию.

В 1944 — бои в Белоруссии, отступление в Польшу.

В 1945 — бои в Польше, затем в Германии, отступление на реку Эльба.

Состав корпуса 
В июне 1941:
 129-я пехотная дивизия
 162-я пехотная дивизия
 256-я пехотная дивизия

В октябре 1941:

15-я пехотная дивизия
78-я пехотная дивизия
268-я пехотная дивизия
201-й батальон штурмовых орудий

В июне 1942:

 183-я пехотная дивизия
 255-я пехотная дивизия
 258-я пехотная дивизия
 293-я пехотная дивизия

В июле 1943:
 45-я пехотная дивизия
 137-я пехотная дивизия
 251-я пехотная дивизия

В сентябре 1944:
 5-я танковая дивизия
 7-я пехотная дивизия
 35-я пехотная дивизия
 542-я пехотная дивизия

В марте 1945:
 21-я пехотная дивизия (боевая группа)
 102-я пехотная дивизия (боевая группа)
 292-я пехотная дивизия (боевая группа)
 558-я народно-гренадерская дивизия (боевая группа)

Командиры корпуса 
 С 17 октября 1940 — генерал пехоты Фридрих Матерна
 С 10 сентября 1942 — генерал артиллерии Рудольф фрайхерр фон Роман
 С 1 апреля 1945 — генерал кавалерии Карл-Эрик Кёлер

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне